Ла Палма Уно има више значења:

 Ла Палма Уно (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палма Уно (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма Уно (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма Уно (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику